Атка́рск — станция Приволжской железной дороги на линии Ртищево — Саратов (линия электрифицирована), с движением в четырёх направлениях: на Саратов, Ртищево, Вольск, Калининск. Расположена в одноимённом городе Аткарске Саратовской области. Через станцию осуществляются пассажирские перевозки на Алма-Ату, Брест, Берлин, Киев, Астану, Балаково, Махачкалу, Нижний Новгород, Казань,Харьков, Ташкент, Ртищево, Волгоград, Москву, Саратов, Астрахань, Санкт-Петербург, Мурманск.

История 
Открыта в 1871 году как станция железной дороги линии Тамбов — Саратов. В 1893 году построена линия на Вольск, а в 1895 году — на Калининск. Город превратился в крупный железнодорожный и промышленный узел.

Поезда дальнего следования 
По состоянию на июль 2021 года через станцию курсируют следующие поезда дальнего следования:

Примечания

Ссылки 
 
 Расписание на Туту.ру
 Единая сетевая разметка: Аткарск
 Карта Приволжской железной дороги

Станции Саратовского региона Приволжской железной дороги
Узловые железнодорожные станции
Аткарск